Miejscowości w USA:
 Calera – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Chilton
 Calera – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Bryan